Gasa kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Gasa (distriktshuvudort), 
 Gasa, distrikt,

Kina 

 Gasa Zhen, socken, Yunnan,

Sverige 
 Gasa, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun

Se även
 Gaza (olika betydelser)

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar